Résultats détaillés de l’édition 2012 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 16 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 

 Simple messieurs
 Novak Djokovic remporte son troisième titre à l'Open d'Australie (et son deuxième d'affilée) après ses titres en 2008 et 2011. Il s'agit de son cinquième titre en Grand Chelem et aussi de son troisième titre consécutif en Grand Chelem après ses victoires à Wimbledon et à l'US Open en 2011, ce qui lui permettrait de réaliser le Grand Chelem sur deux saisons en cas de victoire à Roland-Garros.
 La finale, qui a duré 5h53, est la plus longue finale de l'histoire des tournois du Grand Chelem. Elle a été arbitrée par le français Pascal Maria.
 Pour la troisième fois consécutive en Grand Chelem, Novak Djokovic bat Rafael Nadal en finale. C'est la quinzième finale en Grand Chelem pour Nadal et son cinquième échec à ce stade.
 Les quatre premiers mondiaux du classement ATP se sont affrontés lors des demi-finales.
 Kei Nishikori est le premier joueur japonais à atteindre les quarts de finale de l'Open d'Australie depuis le début de l'ère Open. À la suite de cette performance, il entre pour la première fois de sa carrière dans le top 20 du classement ATP.

 Simple dames
 Victoria Azarenka remporte son premier tournoi du Grand Chelem dès sa première finale. Elle devient également numéro un mondiale à la suite de sa victoire. Elle est la première Biélorusse à réaliser ces deux exploits.
 Maria Sharapova a atteint la sixième finale en Grand Chelem de sa carrière et la troisième à l'Open d'Australie. C'est la deuxième fois de suite qu'elle perd en finale face à une joueuse dont c'est la première finale de Grand Chelem, après Wimbledon 2011, où elle s'était inclinée face à Petra Kvitová.
 Caroline Wozniacki a perdu sa place de numéro un mondiale sans avoir pu gagner un tournoi du Grand Chelem durant sa période de domination du classement WTA.
 Samantha Stosur, victorieuse du précédent tournoi du Grand Chelem (l'US Open 2011), qui jouait dans son pays et qui était tête de série numéro 6 du tournoi, a perdu dès le premier tour.

 Double messieurs
 En remportant son premier Open d'Australie, Leander Paes est devenu le  de l'histoire à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem en double. Paes a également atteint la finale du double mixte.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2012
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2012
Tennis en janvier 2012